Роб Пардо (род. 9 июня 1970) — американский геймдизайнер. Ранее занимал должность главного креативного директора Blizzard Entertainment. Покинул компанию 3 июля 2014 года. Также занимал пост исполнительного вице-президента по геймдизайну в Blizzard Entertainment и являлся ведущим дизайнером World of Warcraft. В 2006 году журнал Time назвал его одним из 100 самых влиятельных людей в мире.

Пардо основал собственную студию Bonfire Studios в 2016 году. Ему удалось привлечь $25 миллионов инвестиций со стороны компаний Andreessen Horowitz и Riot Games.

Деятельность 
Роб Пардо принимал участие в разработке следующих игр:

В качестве ведущего дизайнера:
 World of Warcraft: The Burning Crusade
 World of Warcraft
 Warcraft III: The Frozen Throne
 Warcraft III: Reign of Chaos
 StarCraft: Brood War

В качестве дизайнера:
 World of Warcraft: Warlords of Draenor
 Diablo II
 Warcraft II: Battle.net Edition
 StarCraft
 Diablo III

В качестве продюсера:
 Трилогия Mortal Kombat
 Tempest X3
 Fatal Racing

В качестве исполнительного продюсера:
 Diablo III

Влияние на поп-культуру 
Пардо появляется в качестве анимированного персонажа в одном из эпизодов Южного парка под названием «Занимайтесь любовью, а не Warcraft’ом», посвященном одноименной игре World of Warcraft.

EverQuest 
Пардо играл в EverQuest под ником Ariel и был гильдмастером гильдии Legacy of the Steel. В игре познакомился с Джеффом Капланом, игравшим под ником Tigole, которого впоследствии пригласил работать в Blizzard.

Примечания 

Blizzard Entertainment
Геймдизайнеры США